Флаги муниципальный образований России:
 Флаг Ломоносовского района (Ленинградская область) — флаг Ломоносовского муниципального района.
 Флаг Ломоносовского района (Москва) — флаг внутригородского муниципального образования Ломоносовское.